Eric Williams peut désigner :

 Eric Williams (1911-1981), ancien premier ministre de Trinité-et-Tobago ;
 Eric Williams (né en 1955), joueur de football américain, linebacker (secondeur) ;
 Eric Williams (né en 1960), joueur de football américain, safety (maraudeur) ;
 Eric Williams (né en 1962), joueur de football américain, defensive lineman ;
 Erik Williams (né en 1968), joueur de football américain, offensive tackle ;
 Eric Williams (né en 1972), basketteur américain ;
 Eric Williams (né en 1984), basketteur américain.